Безро́дный — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Безродный, Артём Анатольевич (1979—2016) — российский футболист.
 
 Безродный, Григорий Ефимович (1900—1932) — герой гражданской войны.
 Безродный, Игорь Семёнович (1930—1997) — советский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог.
 Безродный, Леонид Васильевич (1842—1893) — сенатор.
 Безродный, Михаил Владимирович (род. 1957) — филолог и литературовед.

